Detusoko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pembantu Detusoko, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Detusoko, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar